О́к-Ридж (, код обсерватории «801») — астрономическая обсерватория, расположенная западнее Бостона в штате Массачусетс, США. Обсерватория относится к Гарвардскому центру астрофизики, Смитсоновская астрофизическая обсерватория (, SAO).
В обсерватории расположен один из крупнейших телескопов — 61 дюймовый (1,5 метра) телескоп-рефлектор.

Наиболее значимые открытия

См. также 
 Астрономические обсерватории

Примечания

Ссылки 
 Обсерватория Ок-Ридж

Астрономические обсерватории Массачусетса
Вустер (округ, Массачусетс)